Dornelas ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Dornelas (Aguiar da Beira), Gemeinde im Concelho de Aguiar da Beira
 Dornelas (Amares), Gemeinde im Concelho de Amares
 Dornelas (Boticas), Gemeinde im Concelho de Boticas
 Dornelas (Sever do Vouga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sever do Vouga
 Dornelas do Zêzere